Die Liste der Handball-Europapokalsieger der Frauen enthält alle europäischen Handballvereine, die bisher mindestens einmal einen der vier, von der EHF bzw. bis zu deren Gründung von der IHF seit 1956 organisierten Europapokalwettbewerbe – die EHF Champions League (bis 1993 Europapokal der Landesmeister), den Europapokal der Pokalsieger, die EHF European League (bis 2020 EHF-Pokal) oder den EHF Challenge Cup (bis 2000 Euro-City-Cup) gewannen. Nicht berücksichtigt in dieser Liste werden die mittlerweile nicht mehr ausgetragene EHF Champions Trophy, auch unter der Bezeichnung Vereins-Europameisterschaft bekannt, da es sich hierbei um einen mit einem Supercup vergleichbaren Wettbewerb handelte. Es werden in der erstgenannten Liste alle Sieger aufgeführt. Eine weitere Liste nennt alle Vereine mit der jeweiligen Gesamtzahl der Siege sowie die Zahl der Siege bei den einzelnen Turnieren und eine dritte Liste gibt die Länderwertung wieder.

Die meisten Siege in den Europapokalwettbewerben erzielten Spartak Kiew mit dreizehn und Hypo Niederösterreich mit neun Siegen. Alle vier Europapokalwettbewerbe mindestens einmal zu gewinnen, gelang bisher noch keinem Klub. Dreimal hintereinander einen Europapokal zu gewinnen, ein sogenannter Hattrick, gelang bisher den beiden vorgenannten Vereinen sowie Győri ETO KC. Im Europapokal der Landesmeister triumphierten Spartak Kiew zweimal sogar viermal in Folge von 1970 bis 1973 und von 1985 bis 1988 und Hypo Niederösterreich ebenfalls viermal in Folge von 1992 bis 1995. Über mehrere Wettbewerbe verteilt gewann der TSC Berlin dreimal in Folge (1977, 1979 den Europapokal der Pokalsieger und 1978 den Europapokal der Landesmeister).

Die Wettbewerbe im Überblick

Klubrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen 80 europäische Vereine mindestens einmal einen der vier Europapokale.

Länderrangliste nach Titeln 
Bisher gewannen Vereine aus 23 Ländern Europas mindestens einmal einen Europapokal.

* ŽRK Budućnost Titograd (Podgorica) hat Titel für Jugoslawien und Montenegro, GK Rostow am Don für die Sowjetunion und Russland und RK Lokomotiva Zagreb für Jugoslawien und Kroatien gewonnen, daher ergeben sich hier bei der Gesamtzahl drei Klubs mehr als bei der Klubrangliste weiter oben.

Weblinks 
 www.eurohandball.com

!
Europapokalsieger der Frauen